Арустук — округ в штате Мэн.
 Арустук — посёлок в Нью-Брансуике.
 Арустук — приток реки Сент-Джон.

См. также 
 Арустукская война